Лиман (, ) — село в Татарбунарском районе Одесской области Украины. Расположено к востоку [в 30 км (?)] от районного центра Татарбунары, при впадении р. Хаджидер в озеро-лиман Хаджидер.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Хаджидер переименовано в Лиман.

Местный совет 
68151, Одесская обл., Татарбунарский р-н, с. Дивизия, ул. Ленина, 100. тел. (0)4844 99-1-30

Примечания

Ссылки 
 с. Лиман на сайте Верховной рады Украины
 Курорт «Катранка» в с. Лиман
 Курорт «Катранка» на wikimapia

Населённые пункты Татарбунарского района